Rivolta degli strelizzi del 1682
 Rivolta degli strelizzi del 1698